Saaltor  steht für
Saaltor (Alsleben)
Saaltor (Jena)
Saaltor (Saalfeld)